Ла Хукилита има више значења:

 Ла Хукилита (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хукилита, Колонија ла Хукилита (Сан Агустин Чајуко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хукилита (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хукилита (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хукилита (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику